De Studentenkorfbalcommissie, afgekort: SKC, behartigt de belangen van studentenkorfbal binnen het KNKV. De Studenten Korfbal Commissie is een stafcommissie binnen het KNKV, die zich bezighoudt met het reilen en zeilen van het studentenkorfbal in Nederland.

Het ontstaan
De eerste opzet tot het Nederlandse studentenkorfbal werd gegeven in 1972. In dat jaar deed Peter de Graaff mee aan het Jongerejaars Studenten Toernooi in Drienerloo en verwonderde zich erover dat daar niet werd gekorfbald. Peter studeerde aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen en was afkomstig uit Den Haag, waar hij korfbalde bij VES.

Samen met Bart Blom (student) en Henk Timmer (de toenmalige voorzitter van korfbalvereniging SSS in Wageningen) plaatste hij een ingezonden stuk in het Nederlandse Korfbalblad van 27 oktober 1973. Ze schreven daarin over hun wens om het korfbal aan de Nederlandse universiteiten te erkennen en het een plaats te geven bij de Nederlandse Universitaire Kampioenschappen (NUK). Om dat te bereiken, riepen ze studenten uit andere plaatsen op zich te melden.

Op het stuk kwamen een aantal reacties en in januari 1974 kwamen er een aantal mensen bij elkaar in Utrecht. De mogelijkheden werden besproken en er werd een organisatie opgericht met de naam Nederlandse Studenten Korfbal Commissie (NSKC). De plannen van deze commissie had twee aspecten.
Het moest voor de studenten mogelijk zijn om in hun studentenstad te kunnen korfballen. In ieder geval trainen, maar wellicht ook deelname aan de competitie.
Het moest echter wel echt een studentensport worden met studententoernooien en korfbal moest een plaats krijgen bij de NUK.

Om hiermee een begin te maken besloot de commissie verschillende dingen te proberen. Zoals contacten leggen met het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV), pogingen om korfbal een plaats te geven op het NUK en het organiseren van een interuniversitair microtoernooi. Het eerste punt was snel geregeld en er groeide een nauwe samenwerking. Deelname aan de NUK stuitte op meer weerstand. Een clubje corpsstudenten had het hier voor het zeggen en vond korfbal maar een flauwekulsport. Het grootste probleem bleek later dat de NSKC, naast universiteiten, ook Hbo-instellingen wilden toelaten op de toernooien, iets dat niet gebruikelijk is bij de NUK.
Op 16 april 1974 vond met groot succes het eerste microtoernooi plaats op de Uithof in Utrecht, dat gewonnen werd door de Groningers.

Korfbal in elke studentenstad
Men wilde het korfbal in elke universiteit- en hogeschoolstad stimuleren. Hier waren echter meer mensen voor nodig dan de vijf die er al waren. Het NSKC besloot daarom dat iedereen zou proberen het studentenkorfbal in zijn eigen studentenstad van de grond te krijgen en daarnaast proberen om het via kennissen en vrienden te verspreiden naar andere plaatsen. Ook werd het Nederlandse Korfbalblad gebruikt om meer bekendheid te krijgen.
Het studentenkorfbal van de grond krijgen hield in dat er gezocht moest worden naar korfballende studenten, die met toernooien en de NUK mee konden doen. Daarnaast was het de bedoeling dat ze zich in hun studiestad gingen verenigen om te trainen en eventueel voor het spelen van competitiewedstrijden. Een enkeling sloot zich aan bij een burgervereniging, maar de meeste kozen toch voor een studentenvereniging.
Studentenkorfbal moest trainingsmogelijkheden bieden aan studenten die thuis bleven korfballen. Ook moest het studentenkorfbal proberen om korfballers vast te houden die, bij gebrek aan studentenkorfbal, een andere tak van studentensport uitkozen. Ten slotte moest het mogelijk zijn om mensen die nog nooit hadden gekorfbald kennis te laten maken met het korfballen.

Vernieuwde doelstellingen
Door de jaren heen heeft de SKC (de letter N verviel in de loop der jaren) zich vaak sterk gemaakt voor de studentenkorfbalverenigingen (SKV's). Dit ging makkelijker nadat de SKC een officieel onderdeel werd van het KNKV. De studentenkorfbalsport breidde zich steeds meer uit, tot een punt dat het in elke universiteitsstad wordt vertegenwoordigd.
De doelstellingen veranderden ook met de tijd mee. Op het moment bestaan de doelstellingen van de SKC uit:

Meer bekendheid van studentenkorfbal
Ondersteunen organisatie van het Nederlands Studenten Kampioenschap Korfbal (NSKK)
Contact onderhouden met het KNKV over het studentenkorfbal
Contact onderhouden met buitenlandse studentenkorfbalverenigingen
Betere ondersteuning van de SKV’s door middel van:
Organiseren Besturendag (zodat ervaring uitgewisseld kan worden)
Hulp bij problemen met het KNKV

Studentenkorfbalverenigingen (SKV's)
Nederland telt momenteel 11 studentenkorfbalvereniging, namelijk:

 SKV Amsterdam (Amsterdam)
 ESKV Attila (Eindhoven)
 WSKV Débaldérin (Wageningen)
 RSKV Erasmus (Rotterdam)
 USKV Hebbes (Utrecht)
 MSKV de Hippo's (Maastricht)
 SKV Melmac (Tilburg)
 DSKV Paal Centraal (Delft)
 GSKV de Parabool (Groningen)
 NSKV SkunK (Nijmegen)
 SKV Vakgericht (Enschede)

Studentenkorfbaltoernooien
Prestatiegerichte toernooien:
 Nederlands Studenten Kampioenschap (NSK)
 European University Championship Korfball (EUCK), ook wel Europees Studentenkampioenschap (ESK) genoemd
 University World Cup (UWC)

Naast het prestatiegerichte toernooi heeft ook bijna elke studentenkorfbalvereniging een eigen toernooi. Op de prestatiegerichte toernooien wordt gespeeld door instellingen voor het hoger onderwijs. De toernooien van studentenkorfbalverenigingen worden door Nederlandse, maar ook buitenlandse studentenkorfbalverenigingen gespeeld.

Externe links
 Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV)
 Portaal Studentenkorfbal van het KNKV

Korfbal
Nederlandse organisatie
Overkoepelende studentenorganisatie
Studentensport